Eupraksja (ur. 1071, zm. 20 lipca 1109 w Ławrze Peczerskiej) – księżniczka kijowska, córka Wsiewołoda I i jego drugiej żony Anny
 Eupraksja (ur. początek XII w., zm. 16 listopada 1131?) – Dobrodeja (ros. Добродея), Irena Kijowska, córka Mścisława I Haralda Krystyny Ingesdotter